Grus a Daru csillagkép latin neve
 Grus a darufélék családjához tartozó rendszertani nem latin neve, legismertebb képviselője a daru